Catherine Vidal peut désigner :
 Catherine Vidal (1951-), neurobiologiste française, féministe et essayiste;
 Catherine Vidal (1976-),  femme de théâtre québécoise.